Karel van Pruisen (1801-1883), zoon van Frederik Willem III van Pruisen en Louise van Mecklenburg-Strelitz
 Karel van Pruisen (1916-1975), zoon van Joachim van Pruisen en Marie van Anhalt